Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard ou une rue Maurice-Maeterlinck :

Rue Maurice Maeterlinck à Braine-l'Alleud
 Avenue Maurice Maeterlinck à Bruxelles
 Avenue Maurice Maeterlinck à Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Avenue Maurice Maeterlinck à Wavre

Boulevard Maurice-Maeterlinck à Nice : partie du boulevard Carnot jusqu’en 1950 (Voir Liste des voies de Nice) 
 Rue Maurice-Maeterlinck à Saint-Cyprien
 Rue Maurice-Maeterlinck à Yerres

Notes et références

Voir aussi 
  et 

Maurice-Maeterlinck Rue
Odonyme se référant à un homme